Новый энциклопедический словарь

 Новый энциклопедический словарь — энциклопедический словарь, выпущенный акционерным издательским обществом Ф. А. Брокгауз — И. А. Ефрон (Петербург, 1911—1916).
 Новый энциклопедический словарь — универсальный энциклопедический словарь, выпущенный издательством «Большая российская энциклопедия» в 2004 году.
 Новый энциклопедический словарь — универсальный энциклопедический словарь, выпущенный издательством «Большая российская энциклопедия» с 2006 по 2012 год.